Editores de mídia e detentores de direitos de conteúdo criam vídeos sociais da TV, feeds de vídeo ao vivo e conteúdo pré-gravado para gerar engajamento em plataformas sociais e impulsionar a distribuição de mídia. Eles usam software de edição de vídeo em tempo real para criar e compartilhar instantaneamente vídeos sociais em formatos nativos, como vídeo vertical para Snapchat e vídeo quadrado para Instagram .

Diferenciação do marketing de vídeo viral 
O marketing de vídeo social também é diferente do marketing viral, que está mais alinhado com a natureza autorreplicante de conteúdo interessante “memorável e suficientemente”. Em contraste com o vídeo viral, em que o sucesso é normalmente medido apenas pela taxa de transmissão ou pelo número de impressões, o vídeo social depende de alavancar um relacionamento mais profundo e contextual entre o compartilhador e o destinatário.

Os vídeos sociais tendem a ser transmitidos por causa de um interesse compartilhado ou um sentimento de confiança entre o remetente e o(s) destinatário(s). Os vídeos sociais atraem conversas em um relacionamento um-para-um ou um-muitos, com os comentários e interações tornando-se cumulativos, em vez de se moverem em uma trajetória unidirecional, como no caso de um vídeo não viral.

 Hulu
 Justin TV
 SoundCloud (somente áudio)
 viddler
 Magisto
 Facebook
 Instagram
 Snapchat
 Grabyo
 fiverr
 Twitter
 Estrondo

Durante um estudo de 2011 publicado na Psychological Science, uma revista da Association for Psychological Science, Jonah Berger descobriu que a partilha de histórias ou informações pode ser motivada em parte pela excitação humana. Quando as pessoas são estimuladas fisiologicamente, seja por estímulos emocionais ou não, o sistema nervoso autônomo é ativado, o que aumenta a transmissão social. Simplificando, evocar certas emoções pode ajudar a aumentar a chance de uma mensagem ser absorvida e partilhada.

“Em um artigo anterior, descobrimos que a emoção desempenha um papel importante em que os artigos do New York Times fazem a lista mais enviada por e-mail. Mas, curiosamente, descobrimos que, embora os artigos que evocam mais emoções positivas sejam geralmente mais virais, algumas emoções negativas, como ansiedade e raiva, na verdade aumentam a transmissão, enquanto outras, como a tristeza, diminuem. Ao tentar entender o porquê, parecia que a excitação poderia ser um fator chave”, diz Berger, Joseph G. Campbell Jr. Professor Assistente de Marketing na Universidade da Pensilvânia .

Nesse mesmo estudo, Berger chega à conclusão que emoções como: sentir medo, raiva ou diversão leva as pessoas a expor mais os seus sentimentos.

Bibliografia e Referências 
“Por que compartilhamos histórias, notícias e informações com outras pessoas?” - Ciência Psicológica [3]

Notas 

Promoção e comunicações de marketing
Memética
Marketing viral